Desa Ngrejeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngrejeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 111,95), Jawa Timur, 
 Desa Ngrejeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 111,71), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar